Osoby
 Dennis Appiah (ur. 1992) – francuski piłkarz
 James Kwesi Appiah (ur. 1960) – ghański piłkarz i menedżer
 Joe Appiah (1918–1990) – ghański prawnik i polityk
 Kwame Anthony Appiah (ur. 1954) – amerykańsko-ghański filozof, teoretyk kultury i pisarz
 Kwesi Appiah (ur. 1990) – brytyjski piłkarz
 Peggy Appiah – brytyjski pisarz
 Peter Kodwo Appiah Turkson (ur. 1948) – ghański duchowny katolicki, arcybiskup Cape Coast, i kardynał
 Stephen Appiah (ur. 1980) – ghański piłkarz